|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Calcutta (officieel Sunfeast Open) van 2007 vond plaats van 17 tot en met 23 september 2007 in de Indiase stad Calcutta. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Martina Hingis was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Marion Bartoli strandde al in de eerste ronde.

Het vierde reekshoofd, Maria Kirilenko uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Oekraïense Marija Koryttseva in twee sets. Kirilenko wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Calcutta op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds twee jaar.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Liezel Huber en Sania Mirza hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Vania King / Alla Koedrjavtseva won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Alberta Brianti en Marija Koryttseva in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. King had daarnaast al drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Koedrjavtseva geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Calcutta 2007
Calcutta